Caterina – nome proprio di persona femminile
Caterina – cratere lunare
Caterina – ruota dello scappamento a verga
Monte Caterina – montagna nella Penisola del Sinai
Marcello Di Caterina – politico italiano

Cinema 
 Caterina – film del 1921 diretto da Mario Caserini
 Caterina – film del 2019 diretto da Francesco Corsi

Pagine correlate
Caterina I
Santa Caterina
Catherine
Katherine